__notoc__

Toponyme 

 Salettes : commune française de la Drôme
 Salettes : commune française de la Haute-Loire
 Salettes : lieu-dit de Cahuzac-sur-Vère, commune française du Tarn

Voir aussi

Patronyme 

 Arnaud de Salette : pasteur et professeur béarnais (1540-1594)

Toponyme 

 Notre-Dame-de-la-Salette : municipalité canadienne dans la municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais au Québec
 La Salette-Fallavaux : commune française de l'Isère

Divers 

 Fort des Salettes : ouvrage d'infanterie français situé au-dessus de Briançon dans le département des Hautes-Alpes
 La Salette (ou « Notre-Dame de La Salette ») : vocable sous lequel est appelée la Vierge Marie à l'occasion d'apparitions dans la commune et la paroisse de La Salette-Fallavaux
 Château de Salettes : qui se dresse sur la commune de Cahuzac-sur-Vère dans le département du Tarn
 Chartreuse Notre-Dame de Salettes : ancien couvent de moniales Chartreuses à La Balme-les-Grottes

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France